Haute-Vienne o Alta Viena, departament de la regió francesa del Llemosí
 Vienne o Viena del Delfinat, ciutat del Delfinat, al departament francès de l'Isèra, capital de l'antic comtat de Viena
 Comtat de Viena o Vienne
 Viena (departament), departament de la regió francesa de Poitou-Charentes
 Riu Vienne, riu del centre de França, principal afluent del Loira
 Vienne-en-Arthies, municipi del departament francès de Val-d'Oise
 Vienne-en-Bessin, municipi del departament francès de Calvados
 Vienne-en-Val, municipi del departament francès de Loiret
 Vienne-la-Ville, municipi del departament francès del Marne
 Vienne-le-Château, municipi del departament francès del Marne

Vegeu també 
 Viena (desambiguació)
 Vienna
 Bienne